Onderdistrict in Indonesië
 Panekan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Panekan (Eromoko), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Panekan (Panekan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java